NGC 4588 (другие обозначения — UGC 7810, MCG 1-32-124, ZWG 42.189, VCC 1772, PGC 42277) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4588
Дева (созвездие)